Egidius Everaerts, Belgisch beeldhouwer
 Eugène Everaerts, Vlaams activist
 Jan Everaerts, Nederlands dichter, bekend onder het pseudoniem Janus Secundus
 Jean-Baptiste Everaerts, Belgisch bankier en politicus
 Kim Everaerts, Nederlands voetbalster
 Nicolaas Everaerts, (Zuid-)Nederlands jurist en rector

Nederlandse of Vlaamse achternaam